Планово-предупредительный ремонт — это комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности механизмов.
 Планово-предупредительный ремонт корабля
 Планово-предупредительный ремонт (промышленное оборудование)

Примечания